Do 19 steht für:
 Dornier Do 19, ein viermotoriger Fernbomber des deutschen Flugzeugherstellers Dornier

DO-19 steht für:
 Hermanas Mirabal (Provinz), ISO-3166-2-Code der Provinz der Dominikanischen Republik

DO19